Amerikai Egyesült Államok
Valley City (Észak-Dakota)
Valley City (Illinois)
Valley City (Indiana)
Valley City (Missouri)
Valley City (Ohio)
West Valley City, Utah